Torre (estructura castellera), castell format per dos castellers per pis 
 Torre (escacs), una de les peces del joc dels escacs
 La Torre, diari digital de Terrassa, pertanyent al grup Nació Digital
 Tipus de construccions:
 torre, estructura en què predomina l'altitud sobre l'amplada
 Torre de sentinella o de guaita, fortificació de caràcter militar
 Torre o xalet
 Torre mestra o torre de l'Homenatge, torre preeminent d'un castell
 Topònims:
 Entitats de població:
 la Torre (Utiel), llogaret al municipi d'Utiel, a la Plana d'Utiel
 la Torre (Alpont), llogaret al municipi d'Alpont (comarca dels Serrans) 
 La Torre (Àvila), municipi a la província d'Àvila 
 Torre Annunziata, ciutat de la Campània vora el golf de Nàpols
 Torre Baixa, municipi al Racó d'Ademús
 La Torre (barri de València), barri de la ciutat de València
 la Torre (Castellàs), caseria al terme municipal de les Valls d'Aguilar, a la comarca de l'Alt Urgell, antigament al terme de Castellàs, de la comarca del Pallars Sobirà
 la Torre (Sant Feliu de Pallerols), entitat de població al municipi de Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa
 la Torre (Sant Martí Sarroca), nucli de població del municipi de Sant Martí Sarroca (l'Alt Penedès)
 la Torre d'en Besora, municipi de l'Alt Maestrat
 la Torre d'en Doménec o la Torre dels Domenges, municipi de la Plana Alta
 la Torre d'Elna o la Torre del Bisbe, municipi del Rosselló
 la Torre de l'Espanyol, municipi de la Ribera d'Ebre
 la Torre de Cabdella, municipi del Pallars Jussà
 la Torre de Claramunt, municipi de l'Anoia
 la Torre del Valle, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 la Torre del Comte, municipi del Matarranya
 la Torre de Vilella, municipi del Baix Aragó, històricament considerat del Matarranya
 la Torre de Fontaubella, municipi del Priorat
 Torre del Greco, ciutat de la Campània vora el golf de Nàpols
 la Torre de les Maçanes, municipi de l'Alacantí
 la Torre de Rialb, antic cap al municipi de la Baronia de Rialb, a la Noguera
 Edificis:
 la Torre (Bigues), masia al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 la Torre (Biosca), masia al municipi de Biosca (Segarra) 
 La Torre (Avinyonet de Puigventós), masia d'Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà)
 la Torre (Pinós), masia al municipi de Pinós a la comarca del Solsonès 
 la Torre (Calaf), edifici al municipi de Calaf (Anoia) 
 la Torre o Casa de la Torre, casa forta al nucli d'Almatret (al Segrià) 
 la Torre (Socarrats), edifici al veïnat de Socarrats (la Vall de Bianya, la Garrotxa)
 la Torre o Torre de la Vall del Bac, casa forta a la Vall del Bac (la Vall de Bianya, la Garrotxa)
 Miscel·lània:
 la Torre (Botarell) al Baix Camp
 Torre (Godelleta)
 La Torre (Sant Joan de Mollet)